A Marinha dos Estados Unidos teve dois navios e uma aeronave chamadas USS Macon:

 : um dirigível da  que serviu de 1933 a 1935.
 USS Macon (PF-96): uma fragata da  cancelada em 1943.
 : um cruzador pesado da  que serviu de 1945 a 1961.